Corcelles kan avse följande platser:

Frankrike 
 Corcelles-les-Monts – kommun i departementet Côte-d'Or
 Corcelles-lès-Cîteaux – kommun i departementet Côte-d'Or
 Corcelles-les-Arts – kommun i departementet Côte-d'Or
 Corcelles-Ferrières – kommun i departementet Doubs
 Corcelles-en-Beaujolais – kommun i departementet Rhône
 Corcelles, Ain – kommun i departementet Ain

Schweiz 
 Corcelles, Bern – ort och kommun i distriktet Jura bernois, kantonen Bern
 Corcelles, Neuchâtel – ort i kantonen Neuchâtel
 Corcelles-Cormondrèche – tidigare kommun i kantonen Neuchâtel
 Corcelles-le-Jorat – ort och kommun i kantonen Vaud
 Corcelles-près-Concise – ort och kommun i kantonen Vaud
 Corcelles-près-Payerne – ort och kommun i kantonen Vaud
 Corcelles-sur-Chavornay – ort i kantonen Vaud